Hendrix – film televisivo del 2000
Hendrix – cratere lunare
Hendrix – città dell'Oklahoma

Persone
Bakari Hendrix (1977) – ex cestista statunitense
Brooke Hendrix (1993) – calciatrice statunitense
Brunhilde Hendrix (1938-1995) – velocista tedesca, figlia di Friedrich
Elaine Hendrix (1970) – attrice, modella e ballerina statunitense 
Friedrich Hendrix (1911-1941) – velocista tedesco
Holly Hendrix (1997) – attrice pornografica e modella statunitense
Jimi Hendrix (1942-1970) – chitarrista e cantautore statunitense
Jorrit Hendrix (1995) – calciatore olandese
Richard Hendrix (1986) – cestista statunitense naturalizzato macedone
Taeler Hendrix (1989) – wrestler statunitense
Wanda Hendrix (1928-1981) – attrice statunitense